Krypton (anche kripton) – elemento chimico
 Krypton – pianeta immaginario dell'Universo DC, da cui proviene Superman
 Krypton – missile di produzione sovietica
 Krypton – gruppo musicale rumeno
 Krypton – compagnia teatrale italiana fondata a Firenze nel 1982
 KRYPTON – linguaggio di programmazione
 Krypton - serie televisiva

Altri progetti